Særslev (plaats), plaats in de Deense regio Zuid-Denemarken, gemeente Nordfyn.
 Særslev (parochie, Kalundborg), parochie van de Deense Volkskerk in de gemeente Kalundborg.
 Særslev (parochie, Nordfyn), parochie van de Deense Volkskerk in de gemeente Nordfyn.